Список ссавців Сейшельських островів містить перелік з 25 видів ссавців, зареєстрованих на території Сейшелів згідно з МСОП. У список не включені регіонально зниклі, бродячі й свійські види.

Із 25 зазначених в таблиці видів, 1 — на межі зникнення, 2 —  під загрозою вимирання, 3 — є уразливими і для 6 видів даних недостатньо.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Сейшельські острови
Ссавці Сейшельських островів